Натуральне число 1176
 1176 рік до нашої ери
 1176 рік нашої ери